Ричард Брайт — английский врач, основоположник учения о болезнях почек (нефрологии).

Биография 
Родился в семье Сары и Ричарда Брайта-старшего, состоятельного банкира. 

Впервые описал повреждение почек, вызванное повышенным артериальным давлением. Долгое время это заболевание называлось брайтовой болезнью. Получив образование в Эдинбургском университете, работал лечащим врачом в госпитале Гая в Лондоне с 1820 года. Брайт посвятил большую часть своей жизни вскрытию трупов, что позволило ему сделать неоценимый вклад в изучение артериальной гипертензии и её последствий. В 1827 году Брайт пишет свою первую книгу «Reports in medical cases, selected with a wiew of illustrating the symptoms and cure of diseases by a reference to morbid anatomy». В 1821 году был избран членом Королевского общества. 

Ричард Брайт умер 16 декабря 1858 года от болезни сердца.

Был женат на Martha Babington — дочери ученого и врача Уильяма Бабингтона.

Примечания

Ссылки 
 

Врачи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона